Bissetia peut désigner : 

 Bissetia Broth. ex M. Fleisch., 1906 - un genre de mousses de la famille des Neckeraceae ;
 Bissetia Kapur, 1950 - un genre de papillons de la famille des Crambidae.